Мусунури Рохит Бабу Лалит () — индийский шахматист, гроссмейстер (2012). 

В 2008 году стал вторым на чемпионате Азии среди юниоров, после чего получил титул международного мастера. Чемпион Содружества наций 2012 года, бронзовый призёр Шахматной олимпиады 2014 года в составе сборной Индии. Чемпион Индии 2017 года по классическим шахматам, чемпион Индии 2018 года по быстрым шахматам и серебряный призёр того же года в блице.

В 2017 году обыграл чемпионку мира по шахматам среди женщин Хоу Ифань в 5 ходов.

Изменения рейтинга

Примечания 

Шахматисты Индии